Az SpVgg Greuther Fürth egy német labdarúgócsapat, a bajor Fürth városából. A klub a jelenlegi formájában csak 1996 óta létezik, ekkor egyesült két helyi csapat, a Spielvereinigung Fürth és a Turn- und Sportverein Vestenbergsgreuth labdarúgó szakosztálya. A csapat jelenleg a Bundesliga 2-ben játszik. Korábban háromszoros német bajnok volt az SpVgg Fürth (1914, 1923, 1929), hosszú idő után, 2012-ben jutottak fel az élvonalba,de egy szezon után kiestek.A 2020-21-es szezonban második helyen végzett a német másodosztályban (2. Bundesliga), így a 2011-12-es szezon után újra a Bundesligaban szerepelhet a 2021-22-es szezonban.

Jelenlegi keret 
2021. január 14-i állapot szerint.

Edzők 
A klub menedzserei 1974 óta.

Sikerek
Bajnokság 
Német championship – Bajnok (3):1914, 1926, 1929
2. Bundesliga – Bajnok: 2011–12 
Landesliga Bayern-Mitte – Bajnok (IV.):1990–91
Kupa
German Indoor kupa – Győztes : 2000
Regionális
 Dél-Német championship
  Bajnok (3): 1914, 1923, 1931
 Ostkreis-Liga (I)
 Bajnok (4): 1912, 1913, 1914, 1917
 Kreisliga Nordbayern (I)
 Bajnok (2): 1922, 1923
 Bezirksliga Nordbayern (I)
 Bajnok (3): 1927–28, 1929–30, 1930–31
 Gauliga Bayern (I)
 Bajnok : 1934–35
 Oberliga Süd (I)
 Bajnok (2): 1949–50
 Német Német Kupa
 Győztes: 1918, 1923, 1925, 1926, 1927 (rekord)
 Mittelfranken Kupa (III-VII)
 Győztes (4): 1990, 1991, 1996, 1997
 második: 1989

Jegyzetek

Források

Greuther Furth
1903-ban alapított labdarúgócsapatok